Lotto Soudal Ladies is een Belgische wielerploeg voor vrouwen, die is opgericht in 2006. Het team is onafhankelijk, maar verwant aan de mannenploeg Lotto Soudal. De ploeg heeft ook een jeugdteam.

Teamleden

Bekende ex-rensters

Transfers

2020

Jaarpagina's

Externe link 

 Officiële website

Belgische wielerploeg
Dameswielerploeg
Omega Pharma